Dietershausen ist der Name von Ortsteilen:

 Dietershausen (Künzell), in der Gemeinde Künzell, Landkreis Fulda, Hessen
 Dietershausen (Uttenweiler), in der Gemeinde Uttenweiler, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg